Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая (; ) — международный аэропорт федерального значения в городе Казани, крупнейший по пассажиропотоку среди  городов расположенных вдоль реки Волги. Находится в 26 км к юго-востоку от города около села Столбище на территории Лаишевского района Татарстана.

Аэропорт является базовым для авиакомпании Казанское авиапредприятие, а также одним из базовых для авиакомпании ЮВТ Аэро. Ранее он также был базовым для бывшей авиакомпании Татарстан всё время её существования, а также одним из базовых для авиакомпании Ак Барс Аэро.

По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта составил 3 876 000 человек, что делает его 12-ым по загруженности аэропортом России.

История 
На нынешнем месте и в нынешнем виде открыт в 1979 году после выноса со старого места в черте города в Советском районе, где существовал с 1930-х гг, а до конца 1980-х оставался аэропорт местных линий Казань-2 и где ныне располагаются международный ипподром, жилой массив Казань - XXI век и небоскрёб «Лазурные небеса». За 1979 год здесь были приняты самолёты почти всех советских гражданских видов — Ту-154, Ил-18, Ту-134, Ан-12, Ан-24, Як-40 и другие. Начиная с 1982 года, аэропорт оснастили современной техникой для приёма крупного аэробуса Ил-86. Годовой пассажиропоток аэропорта составлял до 1,6 млн пассажиров в год.

В 1986 году получил статус «Международный аэропорт 1-го класса». В 1987 году был совершён первый международный рейс в Берлин самолётом Ту-154. С этого момента началось регулярное обслуживание рейсов в Польшу, Албанию, Германию, Болгарию, Монголию, Китай и другие страны. В 1992 году были открыты полёты из Казани в Стамбул, а в марте 1997 года авиакомпания Lufthansa открывает регулярные рейсы по маршруту Франкфурт-Казань-Франкфурт на самолётах А-319.

Современный быстрый темп развития городов стал выдвигать и новые требования для аэропорта по его оснащению и высокому уровню обслуживания пассажиров и транспортных средств. Началось усовершенствование структуры управления авиацией республики. С июня 1992 года международный аэропорт «Казань» отделился от авиакомпании «Авиалинии Татарстана» и стал самостоятельным предприятием.

Благодаря двум реконструкциям, со времени визитов в Татарстан в конце 2000-х годов главы Китая, госсекретаря США, прочих президентов и премьеров иностранных государств, аэропорт подтвердил на практике способность принимать крупные лайнеры Boeing 747 и тяжёлые транспортные самолёты Ан-124 «Руслан».

Реконструкция аэропорта 
В преддверии Тысячелетия города в 2005 года Кабинетом министров Татарстана было принято решение о первой реконструкции аэропорта и разработана проектно-сметная документация. Генеральным проектировщиком был назначен АО «Казанский ГипроНИИавиапром», а для оснащения реконструируемого аэропорта была привлечена французская фирма Thomson-CSF.

К Летней Универсиаде 2013 года и Футбольному чемпионату мира 2018 года проходящих в Казани и затем до 2025 года с участием турецкой строительной компании «Монотек», а также болгарских компаний «Энергопроект» и «Савант Елбул» с сентября 2009 года производится новая поэтапная полная реконструкция терминалов и прочей инфраструктуры аэропорта, планирующегося как межрегиональный хаб пропускной способностью до 5 миллионов пассажиров в год.

15 декабря 2012 года был открыт новый терминал 1А. Тем временем старый терминал 1 был закрыт на капитальную реконструкцию и открыт в обновлённом фасаде 22 июня 2013 года. Аэропорту присвоено имя поэта Габдуллы Тукая.

В 2017 году аэропорт четвёртый раз подряд признан «Лучшим региональным аэропортом России и СНГ» по версии авторитетной консалтинговой компании Skytrax.

Аэродромный комплекс 

Аэровокзальный комплекс аэропорта состоит из трёх пассажирских терминалов — 1, 1А и 2. Терминалы 1 и 1А находятся в непосредственной близости друг от друга и соединены между собой. В стыке между терминалами находится оборудованный траволаторами крытый надземный проход в терминал городского электропоезда. Все табло и указатели выполнены на трёх языках — русском, татарском и английском.

Терминал 1А имеет площадь 20 тысяч квадратных метров. Терминал 1А оборудован четырьмя телескопическими трапами, имеет 19 стоек регистрации, 6 кабин паспортного контроля и 4 пункта контроля безопасности. Терминал 1 обслуживает рейсы межрегиональной авиации по Поволжью, а также часть рейсов в страны ближнего зарубежья. Терминал 2 является отдельным зданием, обслуживающим пассажиров VIP категорий и пассажиров бизнес-авиации, был построен в 2005 году к 1000-летию Казани. Пропускная способность аэропорта составляет до 2 миллионов пассажиров в год. Максимальный поток составил в 2014 году 1,942 млн пассажиров.

Аэропорт располагает более чем 30 стояночными местами для воздушных судов и включает в себя одну цементобетонную ВПП 11/29 — длиной 3750х45

Полоса 11л/29п, построенная в 2002 году, играет роль магистральной рулёжной дорожки, после того как на её смену пришла отреконструированная полоса 11/29, сертифицированная по 2-й категории ИКАО и может осуществлять взлёт и посадку самолётов каждые 7 минут в сложных метеоусловиях и способна принимать воздушные суда всех типов вплоть до Boeing 747.

Пилоты отмечают проблемы при заруливание на стоянку №10 (ливневая решетка в углублении (ноябрь 2022) и неудовлетворительная очистка зимой (декабрь 2022)).

Типы обслуживаемых воздушных судов 
ВПП способна принимать любые типы ВС, в том числе Airbus A380 и Boeing 747.
Аэропорт имеет допуск на приём более 30 типов пассажирских и грузовых воздушных судов, среди которых Ан-124-100, Ил-86, Airbus A330, Boeing 777, MD-80, а также воздушные суда классом ниже и вертолёты всех типов.

Авиакомпании и направления 

В 2014 году из-за прекращения деятельности авиакомпании Татарстан аэропорт лишился важного базового перевозчика. В качестве базовой авиакомпании осталась Ак Барс Аэро, на базе которой в 2015 году появился новый базовый перевозчик — ЮВТ Аэро.

В 2018 году маршрутная сеть аэропорта состояла из 81 направления, в том числе 48 международных. Более 40 % пассажиропотока приходилось на московские рейсы.

В апреле 2021 года число маршрутов из аэропорта Казани, уменьшившееся после начала пандемии вновь выросло до 33 внутренних направлений и нескольких международных в Турцию, ОАЭ и страны СНГ.

А по итогу 2021 года число направлений выросло до 73, в том числе 30 международных.

Местные воздушные линии Татарстана 
В Татарстане планируется восстановить эксплуатационную пригодность 10 аэродромов малой авиации, реконструировать и построить семь вертодромов, 20 вертолётных площадок и 20 площадок для авиахимработ.

Кроме того, предполагается воссоздать региональную сеть аэродромов: в неё, помимо ныне действующих аэродромов Бугульма, ,  и Мензелинск и международных аэропортов «Казань» и «Бегишево», войдут аэродромы в райцентрах Актаныш, , Нурлат, Чистополь,  и Буинск.

Статистика

Транспортное сообщение с Казанью 

Аэропорт связан с городом (от главного ж/д вокзала «Казань-1») железнодорожной радиальной 26-километровой Линией в аэропорт городского поезда (Казанской электрички), которая также обслуживает промежуточные южные городские посёлки и имеет невысокую стоимость проезда, приближённую к таковой на городском транспорте. Эта линия ранее, с запуска 22 мая 2013 года, была безостановочной линией Аэроэкспресса, сооружённой к Универсиаде 2013 года. В день открытия Универсиады Аэроэкспрессом воспользовался по пути из аэропорта в город президент РФ Владимир Путин, положительно отозвавшись о его скорости и комфорте. До 2014 года на линии использовался немецкий состав Siemens Desiro «Ласточка», который затем заменён на модернизированный электропоезд ЭД9М из-за малого числа пассажиров, более дорогой (на 40 %) стоимости обслуживания поезда в сравнении с электричкой и вызванной этим нерентабельности интермодальных перевозок на «Ласточках» несмотря на высокую стоимость проезда (200 руб.).

К аэропорту ведёт автодорога Р245, берущая своё начало от пересечения с Оренбургским трактом (трасса Р239) (15 км до границы города Казани).

У аэропорта расположена стоянка на 700 машин и 50 автобусов.

Автобус 
Автобусное сообщение с городом было открыто в 1979 году, когда от старого аэропорта был запущен маршрут № 121; с течением времени по тому же маршруту начали ходить маршруты № 122 и № 123. К концу 1990-х последние два были упразднены, а № 121 перенумерован в № 321. С 2007 года, после ввода новой схемы движения автобусов, от Соцгорода до аэропорта начал ходить автобус № 97. В 2014 году он был перенумерован в № 197 и стал курсировать в дневное время от Восточного автовокзала через СТЦ «Мега-Казань», проспект Победы, в том числе одноимённую станцию метро, больничный городок РКБ/ДРКБ и посёлки Столбище и Усады.

Электричка 
Пригородная электричка связывает аэропорт Казани с городом. Посадка осуществляется на железнодорожном вокзале Казань-Пассажирская. Маршрут обслуживается пригородной компанией ППК «Содружество». Первая электричка уходит в 07:35, последняя — в 19:46. По пути поезд делает с десяток промежуточных остановок. В дороге от вокзала до аэропорта придется провести 30 минут. Электрички прибывают к железнодорожной станции, которая связан с Терминалом 1А крытым пешеходным переходом. Билет на электричку в вагон эконом-класса стоит 200 рублей за одного пассажира в одну сторону, в вагон бизнес-класса – 400 рублей. Приобрести билет можно в кассе железнодорожного вокзала или в терминале аэропорта Казань.

Происшествия 
 17 ноября 2013 года самолёт Boeing 737-500 авиакомпании Татарстан, выполнявший рейс U9-363 Москва-Казань при заходе на посадку и уходе на второй круг потерпел крушение, рухнув почти вертикально носом вниз на территорию аэропорта. Все находившиеся на борту 50 человек погибли, среди которых 44 пассажира (включая сына президента Татарстана) и 6 членов экипажа. Позднее в сквере у терминала 2 был сооружён памятник с именами всех погибших.

 21 декабря 2016 года, в 22.26, ВАЗ-2115 с нетрезвым водителем, уходя из центра города от погони ДПС и протаранив шлагбаум, влетел на парковку аэропорта, а затем, минуя попытки противодействия и протаранив стеклянный фасад, въехал внутрь здания терминала 1А, который проехал насквозь через все залы общепита и ожидания, после чего, ещё раз протаранив стеклянный фасад, выехал из него и остановился, застряв на парапете парковки. Ввиду поздневечернего времени и крайне малого числа пассажиров и сотрудников в терминале, никто не пострадал, хотя зданию был нанесён значительный материальный ущерб.

Другие аэродромы Казани 
В Казани и окрестностях имеются также аэродромы:
 Борисоглебское — аэродром экспериментальной авиации (испытательный аэродром КАПО);
  — аэродром экспериментальной авиации (испытательный аэродром Казанского вертолётного завода);
  и  — аэродромы спортивной авиации и авиации общего назначения;
 частный аэродром «Караишево».

Исторические аэродромы Казани 
 Аэростанция Казань имени Н. М. Бычкова — первый гражданский аэропорт столицы Татарстана, существовавший около деревни Горки, на территории нынешнего микрорайона Танкодром, в 1924—1931 годах.
 Аэропорт Казань-2 — гражданский аэропорт, существовавший на территории Советского района Казани в 1931—2003/2004 годах.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Аэропорты России федерального значения
Транспортные здания и сооружения Казани
Аэропорты Татарстана
Лаишевский район
Аэропорты России, названные в честь людей